Utslagsspelet i Copa Libertadores 1960 spelades mellan fyra lag, från 8 maj till 19 juni 1960. Lagen delades in i två grupper där gruppsegraren gick vidare till final. San Lorenzo från Argentina, Peñarol från Uruguay och Millonarios från Colombia kvalificerade sig ur turneringens första omgång. Olimpia fån Paraguay var direktkvalificerad till utslagsspelet på grund av ojämnt antal deltagande lag i turneringen.

Kvalificerade lag 
Följande lag spelade i turneringens andra omgång:
 San Lorenzo från Argentina besegrade Bahia från Brasilien.
 Peñarol från Uruguay besegrade Jorge Wilstermann från Bolivia.
 Millonarios från Colombia besegrade Universidad de Chile från Chile.
Olimpia från Paraguay var direktkvalificerad till utslagsspelet.

Semifinal A

Semifinal A1

Semifinal A2

Semifinal A3

Semifinal B

Semifinal B1

Semifinal B2

Final

Källor 
 

Copa Libertadores 1960